Усть-При́станский райо́н — административно-территориальное образование (сельский район) и муниципальное образование (муниципальный район) в  Алтайском крае России.

Административный центр — село Усть-Чарышская Пристань.

География 
Район располагается в центральной части края. Рельеф равнинный. Климат континентальный. Средняя температура января −18 °C, июля +20 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 470 мм. Почвы — среднемощные чернозёмы.

Площадь района составляет 2700 км².

По территории района протекают реки Обь, Чарыш, имеется много озёр. В поймах рек заросли кустарников, в степи — березовые колки. Обитают из зверей — лось, коза, норка, ондатра, барсук, рысь, волк, лиса, заяц, белка, корсак; из птиц — утка, чайка, серая куропатка.

История 
Территория района осваивается человеком ещё в каменном веке, русское население появляется в 1720-х годах.

В конце XIX века территория района входила в Нижнечарышскую волость, в которой насчитывалось 73 населённых пункта.

Основой экономики территории было высоко прибыльного зернового производство и местная перерабатывающая, маслодельная, мукомольная, кожевенная промышленность. Основной транспортной артерией была река Обь, которая выполняла роль подъездного пути к железной дороге. Основным товаром был зерновой хлеб (пшеница), который отправлялся в Новониколаевск, Барнаул, Томск, Тюмень. Другой вид продукции, сливочное масло, направлялся на экспорт в страны Европы: Данию, Голландию, Германию. Усть-Чарышская Пристань в конце 19 веке по объёмам грузооборота и экономическому значению была на одном уровне с Бийском, Барнаулом, Камнем, Семипалатинском и Павлодаром.

Усть-Пристанский район образован 24 марта 1924 года.

Население 

 Национальный состав

Административно-муниципальное устройство 
Усть-Пристанский район с точки зрения административно-территориального устройства края включает 13 административно-территориальных образований — 13 сельсоветов.

Усть-Пристанский муниципальный район в рамках муниципального устройства включает 13 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

Населённые пункты 
В Усть-Пристанском районе 21 населённый пункт:

 Упразднённые населённые пункты
В 2009 году упразднено село Шипуново Усть-Пристанского сельсовета.

8 апреля 2013 упразднён посёлок Полевой Нижнегусихинского сельсовета.

Экономика 
Основное направление экономики района— сельское хозяйство.

Транспорт 
По территории района проходят автомобильная трасса «Алейск — Петропавловское — Бийск». Ближайшая железнодорожная станция — Алейская.

Образование 
В районе действует 17 общеобразовательных школ, 6 муниципальных детских садов и 2 учреждения дополнительного образования.

Здравоохранение 
Оказание медицинских услуг в районе осуществляют: центральная районная больница, поликлиника, участковая больница и 20 фельдшерско-акушерских пунктов.

Люди, связанные с районом 
  Королёв, Фёдор Филиппович (1924, село Нижнеозёрное — 1980) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
  Чертков Иван Александрович (1924, село Троицкое — 2009) — командир 82-мм миномёта 112-го гвардейского стрелкового полка, полный кавалер ордена Славы
Власов Григорий Ильич (1914-7.03.1943, село Нижнеозерное) - участник Великой Отечественной войны.
Власов Максим Ильич (1916- 2015, село Нижнеозерное) - участник Великой Отечественной войны, Орден Отечественной Войны 1 степени, Орден Красной Звезды
Власов Иван Ильич (1922- 2004(?)), село Нижнеозерное) - участник Великой Отечественной войны, Орден Отечественной войны 2 степени, Медаль за Отвагу

Примечания

Ссылки 
 Усть-Пристанский район на сайте краевой администрации

Районы Алтайского края
Усть-Пристанский район